Аване́сова — армянская фамилия, женский вариант фамилии . Известные носители:
 Аванесова, Галина Алексеевна (род. 1943) — специалист в области истории и теории культуры, социокультурной динамики. Аванесова, Наталия Эдуардовна (род. 1951) — советский и российский звукооператор. Заслуженный деятель искусств РФ (2006).